Lalala ― песня американского музыкального продюсера  и канадского рэпера bbno$, выпущенная как сингл 7 июня 2019 года. Музыкальное видео было выпущено 20 августа 2019 года.

Песня получила широкую известность на видеоплатформе TikTok.

История 
Для продвижения сингла Lalala исполнители Y2K и bbno$ опубликовали вымышленные истории об их встречи и процессе написания сингла. 30 октября 2019 года вышел ремикс на песню Lalala от испанского певца Энрике Иглесиаса и канадской певицы Карли Рэй Джепсен.

Коммерческий успех 
Это первая песня обоих исполнителей, дебютировавшая на 84 месте в Billboard Hot 100, а затем достигшая 55 места. 1 декабря 2020 года песня была сертифицирована Американской ассоциацией звукозаписывающей индустрии как дважды платиновая за эквивалентный объём продаж в 2 000 000 единиц в Соединенных Штатах.

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное видео было выпущено на канале Y2K на YouTube 20 августа 2019 года. В видео исполнители находятся в студии с декорациями для детского телешоу.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни 2019 года
Синглы 2021 года
Синглы 2010-х годов
Синглы Columbia Records
Синглы bbno$
Синглы Y2K